La competizione della pistola 50 metri di tiro a segno ai Giochi della XIV Olimpiade si è svolta il 2 agosto 1948 al  National Rifle Association Ranges di Bisley.

Risultato

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 P2